

Assyriologie 
 Bélus, ou Bél est un roi d'Assyrie ().
 Le Bélus est un fleuve d'Israël, actuel «  ».
 Bélus est une variante du nom de la divinité gauloise plus connue sous le nom de Belenos.

Mythologie grecque 
 Bélos fils de Poséidon est un roi africain.
 Bélos est un roi de Tyr, père de Didon.

Divers 
 Bélus est commune française du département des Landes.
 Belus est le septième album de Burzum.
 Bélus, un goa'uld dans la série Stargate SG-1.

Voir aussi 

 Bēl, particule akkadien signifiant « maître » ou « seigneur », repris par les Grecs pour l'épithète « Zeus Bélos » ().